Чинтипан има више значења:

 Чинтипан (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чинтипан (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику